Deverra rohlfsiana är en flockblommig växtart som beskrevs av Paul Friedrich August Ascherson. Deverra rohlfsiana ingår i släktet Deverra och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
rohlfsiana